Lisa Bergström kan av avse någon av följande personer:
Lisa Bergström (skådespelare) (född 1926), finländsk skådespelare, periodvis verksam i Sverige
Lisa Bergström (radioproducent) (född 1978), svensk journalist och producent